

Населені пункти та їхні частини

 Кіцин — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Кіцин — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кіцин — колонія в гміні Білопілля Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки